Жабны — название населённых пунктов:

Россия 
 Жабны — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Жабны — деревня в Фировском районе Тверской области.